В парному розряді жіночого тенісного турніру Moscow Ladies Open 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Макарова Олена Олексіївна і Євгенія Манюкова виграли титул, у фіналі перемігши пару Лаура Голарса і Кароліна Віс 7–6, 6–4.

Сіяні пари 

 Лаура Голарса /  Кароліна Віс (фінал)
 Сабін Аппельманс /  Сільвія Фаріна (півфінал)

 Сандра Чеккіні /  Руксандра Драгомір (чвертьфінал)
 Макарова Олена Олексіївна /  Євгенія Манюкова (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Moscow Ladies Open